Matování znamená:
 V šachách dání matu soupeři
 V technologii opatření povrchu matovou, tedy nelesklou úpravou (povrch bývá lesklý, nebo matný)